«Кабаре» () — мюзикл Джона Кандера на стихи Фреда Эбба, либретто . Сюжет основан на пьесе   (1951), которая, в свою очередь, является сценической адаптацией романа «Прощай, Берлин» Кристофера Ишервуда.

Бродвейская премьера — 20 ноября 1966 года, Бродхерст-театр.

На основе музыкального спектакля снят фильм, записанный в разряд кинематографических шедевров, режиссёр и хореограф фильма — Боб Фосс.

Сюжет 
Действие происходит в 1931 году в Берлине, во время постепенного прихода нацистов к власти. Главные герои — 19-летняя артистка кабаре англичанка Салли Боулз и молодой американский писатель Клифф Брэдшоу. Побочная линия сюжета — роман между фройляйн Шнайдер, хозяйкой берлинского пансиона, и герром Шульцем, пожилым евреем-поставщиком фруктов; один из центральных персонажей — Конферансье в «Kit Kat Club».

Постановки 
Режиссёром премьерного спектакля (20 ноября 1966 года, Бродхерст-театр) был , хореографом — . В роли Салли выступила , в роли Клиффорда — , в роли конферансье — Джоэл Грей. Перекочевав в , а затем в , постановка в итоге выдержала 1165 представлений.

В 1972 году был снят фильм Боба Фосса — «Кабаре».

В 1986 году Жером Савари поставил «Кабаре» (в собственной адаптации) в лионском «Théâtre du 8e» с Уте Лемпер в роли Салли и Магали Ноэль в роли Фройляйн Шнайдер; после международных гастролей спектакль был представлен в парижском «Могадоре» (1987) и тогда же получил .

Постановка Савари была возобновлена в 1995 году с  (Салли),  (Фройляйн Шнайдер) и Марком Лавуаном (Клиффорд).

22 октября 1987 года состоялась премьера возобновлённой бродвейской постановки в «Империал-Театре». Затем она была перенесена в  и выдержала 261 представление. Режиссёром и хореографом опять были Принс и Филд.

19 марта 1998 года состоялась премьера второго возобновления мюзикла в «Kit Kat Klub» (бывший ). Со-режиссёрами были Сэм Мендес и Роб Маршалл, хореография — Маршалла, Наташа Ричардсон в роли Салли, Алан Камминг в роли конферансье. Затем постановка переместилась в «Studio 54», и выдержала 2377 представлений, став третьим бродвейским «revival-мюзиклом» (то есть возобновлённым, а не оригинальным) по количеству показов.

Персонажи 
 ЭмСи (The Emcee) — конферансье
 Салли Боулс (Sally Bowles) — солистка кабаре, англичанка
 Клиффорд Брэдшоу (Clifford Bradshaw) — американский писатель, путешествующий через Берлин
 Фройляйн Шнейдер (Fräulein Schneider) — хозяйка пансиона, где живут Салли и Клиффорд
 Герр Шульц (Herr Schultz) — пожилой торговец фруктами, еврей, возлюбленный фроляйн Шнайдер
 Эрнст Людвиг (Ernst Ludwig) — немец, приятель Салли
 Фройляйн Кост (Fräulein Kost) — проститутка, живущая в том же пансионе
 Рози, ЛуЛу, Френчи, Техас, Фрици, Хельга — другие девочки из кабаре
 Бобби, Виктор, Ганс, Герман — мальчики из кабаре
 Морячи, приходящие к фройляйн Кост
 Телохранитель Эрнста

Песни 

Акт I

Акт II

Жирным шрифтом отмечены песни, вошедшие в фильм.
 «Willkommen» — единственная оригинальная песня пролога, оставшаяся в проекте.
 «I Don’t Care Much» — номер, исключенный из первоначальной постановки, восстановлен в 1998 году.
 «Perfectly Marvelous» — заменила песню «Roommates»
 «Good Time Charlie» — исключенная песня Салли, которую она пела Клиффу, когда они направлялись на помолвку Фройляйн Шнайдер.
 «It’ll All Blow Over» — исключенная песня, планировавшаяся для конца 1 акта, Фройляйн Шнайдер убеждается в том, что выходить замуж за еврея не мудро, а Клифф убеждается в действенной силе нацизма. Салли поёт им о том, что волноваться не стоит.
 «Mein Herr» — не присутствовала в первоначальной версии, написана для фильма, и включена в постановку 1998 года. Здесь она заменила «The Telephone Song».
 «Maybe This Time» — песня Кандера и Эбба, сочинённая не для мюзикла, также включена в постановку 1998 года. Здесь она заменила «Why Should I Wake Up?»
 «Don’t Go» — новая песня, написанная для бродвейской постановки 1987 года.
 «Sitting Pretty» — оригинальная песня. В фильме её заменила знаменитая «Money, Money». Для постановки 1987 года их соединили. В 1998 году использовали только вторую.

Примечания

Ссылки 
 Страница мюзикла на сайте Musicals.ru

Бродвейские мюзиклы
Мюзиклы 1966 года
Мюзиклы по мотивам пьес
Мюзиклы Кандера и Эбба
Мюзиклы — лауреаты премии «Драма Деск»
Мюзиклы на ЛГБТ-тематику
Вест-эндские мюзиклы